Forest Park, une localité en Géorgie, en banlieue d'Atlanta ;
 Forest Park, un village de l'Illinois ;
 Forest Park, un parc situé dans la ville de Saint-Louis dans le Missouri;
 Forest Park, ville située en Oklahoma ;
 Forest Park, une ville de l'Ohio ;
 Forest Park, un quartier de l'Oregon, en banlieue de Portland ;
 Forest Park, un parc près de Portland ;
 Forest Park, un grand parc municipal à Springfield (Massachusetts), qui a été conçu par Frederick Law Olmsted en 1892 ;
 Forest Park, une station du métro de Chicago.

Voir aussi